Dieter Giesen ist der Name folgender Personen:

* Dieter Giesen (Leichtathlet) (1918–2001), deutscher Mittelstreckenläufer
 Dieter Giesen (Rechtswissenschaftler) (1936–1997), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer